Informant steht für:

 Informant, Zulieferer vertraulicher Informationen

Filmtitel:
 The Informant, irischer Thriller von Jim McBride (1997)
 Der Informant!, original The Informant!, Buchverfilmung nach Kurt Eichenwald von Steven Soderbergh (2009)
 Die Informantin, ARD-Krimi von Philipp Leinemann (2016)
 Die Informantin – Der Fall Lissabon, ARD-Krimi von Isabel Kleefeld (2019)

Siehe auch:
 Boundless Informant (geheimes US-Computersystem)
 Inoffizieller Mitarbeiter (IM: geheimer Informant)